Giuseppe Ricciardi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Ricciardi (Politiker) (1808–1882), italienischer Schriftsteller und Politiker 
 Giuseppe Ricciardi (Bischof) (1839–1908), italienischer Geistlicher, Bischof von Nardò 
 Giuseppe Ricciardi (Fußballspieler) (* 1984), italienischer Fußballspieler